Meuthen est un patronyme porté notamment par :

 Erich Meuthen (1929-2018), historien allemand ;
 Jörg Meuthen (1961-), économiste, homme politique allemand.